Förändring kan syfta på:

 Förändring (musiksingel) – en singel av musikgruppen Kent
 Förändring  – ett kurdiskt parti bildat 2009, se Rewtî Gorran